Faron steht für:

 Faron (596–um 672), Heiliger der katholischen Kirche, siehe Burgundofaro
 Iweta Faron (* 1999), polnische Paralympionikin